Pernet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 André Pernet (1894–1966), fransk operasångare
 Étienne Pernet (1824–1899), präst och ordengrundare, saligförklarad 1982 
 Heinz Pernet (1896–1973), tysk officer
 Jean Pernet (1845–1902), professor i experimentalphysik vid ETH Zürich
 Jean-Claude Pernet (1832–1896), fransk rosodlare

Franska efternamn